Чемпионат мира по пляжному волейболу 2017 года — XI официальное мировое первенство, которое проходило в Вене с 26 июля по 6 августа с участием 48 мужских и 48 женских команд из 40 стран. Победителями стали Эвандро Оливейра / Андре Штайн (Бразилия) и Лаура Людвиг / Кира Валькенхорст (Германия).

Квалификация и система чемпионата 
23 команды допущены к участию в каждом из турниров на основании рейтинга Международной федерации волейбола (FIVB). Также на чемпионат отобрались по 4 команды от каждой из пяти региональных конфедераций FIVB (по результатам континентальных туров и континентальному рейтингу), 3 дополнительных места предоставлены Австрии как организатору турнира и ещё 2 команды получили wild card.

Из 48 пар борьбу за медали после группового этапа продолжили 32 — по две лучшие команды от каждой группы и 8 из 12 пар с третьих мест по дополнительным показателям, из которых 4 прошли в плей-офф напрямую, а остальные — через стыковые матчи.

Место проведения 
Вена была объявлена организатором чемпионата 7 августа 2016 года.

Песчаные площадки, на которых проходили матчи чемпионата мира, расположены на искусственном дунайском острове Донауинзель. Трибуны центрального корта вмещают 10 000 зрителей.

Женский турнир

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Рейтинг третьих команд

Стыковые матчи

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Мужской турнир

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Рейтинг третьих команд

Стыковые матчи

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

2017
Спорт в Австрии в 2017 году
Международные спортивные соревнования в Вене
2017 год в пляжном волейболе
Июль 2017 года
Август 2017 года
Чемпионаты мира в 2017 году
Чемпионаты мира в Австрии